Minik ist ein männlicher oder weiblicher Vorname.

Herkunft und Bedeutung 
Minik kommt aus dem Grönländischen und bedeutet „sämiger Fischtran, der zum Abdichten von Booten verwendet wird“. Der Name Minik war 2011 in den Schlagzeilen, weil das dritte Kind des dänischen Kronprinzen Frederik auf die Namen Vincent Frederik Minik Alexander getauft wurde.

Bekannte Namensträger 
 Minik Dahl Høegh (* 1985), grönländischer Handballnationalspieler
 Minik Wallace (1887–1918), Inuk, der mit seinem Vater und vier weiteren Verwandten 1897 vom Polarforscher Robert Peary zu anthropologischen Forschungen nach New York verschleppt wurde

Künstlername 
 Minik Serçe (dt. Kleiner Spatz) ist der Beiname der türkischen Sängerin Sezen Aksu

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Weiblicher Vorname